Miejscowości w USA:
 Rudolph – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
 Rudolph – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
 Rudolph – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Rudolph (ang. Rudolph Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood

fr:Rodolphe